Bekkestua (plaats), een plaats in Noorwegen
Bekkestua (metrostation), een station van de metro van Oslo